Mahomes ist der Familienname folgender Personen:

 Pat Mahomes Sr. (* 1970), US-amerikanischer Baseballspieler
 Patrick Mahomes II (* 1995) US-amerikanischer American-Football-Spieler